Daniel Brennan (1942-), avocat et homme politique britannique ;
 Daniel Brennan (1998-), joueur de rugby franco-irlandais.